Tanja může znamenat ženské rodné nebo umělecké jméno:

Rodné jméno 
 Tanja (rodné jméno) – ženské rodné jméno
 Tanja Poutiainenová – finská lyžařka
 Tanja Damaskeová – německá atletka
 Tanja Žagar – slovinská zpěvačka

Umělecké jméno 
 Tanja Mihhailovová – estonská zpěvačka
 Tanja Kauerová – česká zpěvačka

Jiné významy 
 Tanja (kniha)